Grauert puede referirse a:
 Hans Grauert (1930 - 2011), matemático alemán.
 Héctor Grauert (1907, Montevideo – 1991, Montevideo), político uruguayo.
 Julio César Grauert (1902, Montevideo – 1933, Montevideo), político uruguayo.